Кубок Бангладеш з футболу 2016 — 28-й розіграш кубкового футбольного турніру у Бангладеш. Титул володаря кубка здобув Абахані Лімітед.

Груповий етап 
Матчі пройшли 10-15 червня 2016 року.

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 червня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 червня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 червня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 червня 2016

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 червня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 червня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Бангладеш на сайті Федерації футболу Бангладеш 

2016
Бангладеш
2016 у Бангладеш